Yaponkhata () est une chaîne de sushi-bars en Ukraine. Les bars à sushi du réseau sont implantés à Kiev, Lviv, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv.

Liens externes 
 https://yaponahata.com/

Entreprise fondée en 2004
Cuisine japonaise